Laviolette peut faire référence à :

Lieux 
 Pont Laviolette, pont entre Trois-Rivières et Bécancour (Québec, Canada),
 Laviolette (circonscription provinciale), circonscription provinciale du Québec,
L'astéroïde (21550) Laviolette.

Personnalités 

 Laviolette (fl. 1634–36), fondateur de Trois-Rivières, Québec,
 Jean-Baptiste Laviolette (1879–1960), ancien joueur de la Ligue nationale de hockey,
 Jacqueline Laviolette, membre du groupe musical Girl Authority,
,
 Paul A. LaViolette, écrivain, auteur de Earth Under Fire,
 Peter Laviolette (1964- ), joueur et entraîneur de hockey sur glace,
 Norm Laviolette, cofondateur du théâtre Improv Asylum.

Hydronymes 

 Rivière Laviolette, un affluent de la rivière du Milieu (Lanaudière), territoire non organisé de la Baie-de-la-Bouteille, MRC de Matawinie, Lanaudière, Québec, Canada.
 Rivière Laviolette Est, un affluent de la rivière Laviolette, territoire non organisé de la Baie-de-la-Bouteille, MRC de Matawinie, Lanaudière, Québec, Canada.
 Rivière Laviolette Ouest, un affluent de la rivière Laviolette, territoire non organisé de la Baie-de-la-Bouteille, MRC de Matawinie, Lanaudière, Québec, Canada.

Autres 
 Les Enquêtes du commissaire Laviolette, série télévisée française,
 La Violette, surnom de l'Hôtel de ville de Liège.